Урсула — жіноче ім'я.

Походження і значення 
Ім'я Урсула має латинське походження, від  — ведмідь, і буквально означає «ведмедиця». Набуло популярності в Середньовіччі у зв'язку з шануванням Святої Урсули.

Відомі носії 
 Свята Урсула — католицька свята.
 Урсула Ле Гуїн — відома американська письменниця фантаст і критик.
 Мнішек Урсула — донька старости львівського, воєводи сандомирського Єжи Мнішека і Ядвиги з Тарлів, старша сестра московської цариці Марини Мнішек.
 Урсула Андресс — швейцарська актриса і секс-символ 1960-х.
 Урсула Пласнік — австрійська політична діячка і дипломат, член консервативної Австрійської народної партії (ÖVP).
 Урсула Концетт — ліхтенштейнська гірськолижниця, олімпійська медалістка.
 Урсула-Франціска Радзивілл — представниця українського магнатського та князівського роду, польська поетеса.
 Урсула Дізль — німецька біатлоністка, дворазова олімпійська чемпіонка.
 Урсула Памела Буфе — сестра-близнюк Фібі Буфе з серіалу Друзі; вигаданий персонаж.

Див. також 
 375 Урсула
 Урсала

Жіночі імена